Il singolare del WCT Finals 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Anders Järryd ha battuto in finale 6–7, 6–1, 6–1, 6–4 Boris Becker.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1986